Laman kan avse:

Laman (Mormons bok) – en mytisk person i Mormons Bok
Karl Edvard Laman (1867-1944), svensk missionär.
Laman (ort i Azerbajdzjan)

Se även
 Lama (olika betydelser)